Балтарович — українське прізвище.

Відомі носії 
 Балтарович Андрій Романович — український чиновник, перший заступник міського голови Тернополя.
 Балтарович Володимир Симеонович (1904–1968) — український співак (тенор), композитор.
 Болтарович Зоряна Євгенівна (1935-1992) — український етнограф, доктор історичних наук.
 Балтарович Іван Констянтинович (1815-1900) — український священник, громадський діяч.
 Балтарович Михайло — доктор наук, повітовий комісар Золочівщини часів ЗУНР

Примітки 

Українські прізвища